Paritás, fizika
Paritás, matematika
Paritás, informatika
Középparitás, közgazdasági fogalom, a sávos árfolyamrendszerekben a lebegtetési sáv középpontja